Mercedes Stieber, o: Mercédesz Stieber
 Wilhelm (Johann Carl Eduard) Stieber
 Zdzisław Stieber
 Zoltán Stieber